«Букашки» — российский короткометражный рисованный мультфильм 2002 года, который создал режиссёр Михаил Алдашин на студии «Пилот».

Сюжет 
Букашки жили бы счастливо и беззаботно, если бы не люди. Букашки однажды даже устроили митинг перед человеком, но он наступил на них и даже не заметил.

И вот однажды прилетели инопланетяне, которые тоже оказались букашками. Инопланетяне подружились с земными букашками и даже захотели остаться, но стоило им услышать, что здесь есть люди, как они тут же улетели.

Тогда букашки построили собственную ракету из доступных материалов (пустого тюбика, спичек и т. п.), чтобы улететь от людей в космос, и стартовали. Когда «ракета» остановилась, букашки выбрались наружу и обнаружили, что оказались в лампочке под потолком в своей квартире.

Создатели 

 Создатели приведены по титрам мультфильма.

Фестивали и премии 

 2003 — Премия «Ника» за лучший анимационный фильм
 2002 — Фильм участвовал в конкурсной программе фестиваля Суздаль-2002: приз жюри фильму «БУКАШКИ» (режиссёр Михаил Алдашин) — за искромётность и юмор в жанре оптимистической трагедии.
 Первое место	в профессиональном рейтинге ОРФАФ,	Суздаль	2002
 Гран-при	Детского жюри, МКФ	«Золотая рыбка» 2002
 Гран-при	профессионального жюри, МКФ	«Золотая рыбка», 2002
 Приз публики,	МКФ	Анси, Франция, 2002
 Приз публики,	МКФ	Загреб, 2002
 Специальный	приз жюри, МКФ	Загреб, 2002
 Приз за лучший	авторский фильм, МКФ	КРОК, 2002
 Специальный	приз жюри, МКФ	Хиросима, 2002
 Honorary	Mention, МКФ	Лейпциг,	2002
 Приз публики,	МКФ	Лейпциг, 2002
 Приз симпатий	жюри, МКФ	Фрапна(Франция) 2002
 Золотой приз	за лучший детский фильм, МКФ	Тегеран, 2003
 Номинация на	премию	Национальной	академии	кинематографических	искусств	и	наук	России	«Золотой	орел».,Москва2003
 Приз	профессионального жюри за лучший	короткометражный фильм в категории 2	(для детей от 7 лет и старше), Sancy	КФ, Франция, 2003
 Первый приз	профессионального жюри за лучший	короткометражный фильм,	МКФ	ANIMA MUNDI , Рио-де-Жанейро и Сан Пауло, 2003
 Первый	приз публики	за	лучший короткометражный фильм, МКФ ANIMA MUNDI, Рио-де-Жанейро , 2003
 Второй	приз публики за	лучший короткометражный фильм, МКФ ANIMA MUNDI, Сан-Пауло, 2003
 Приз публики,	МКФ	TINDIRINDIS,	Вильнюс, Литва, 2003
 Приз за лучший	детский фильм Детского КФ, МКФ	Уппсала, Швеция,	2003

Примечания

Ссылки 
 «Букашки» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 

Мультфильмы Михаила Алдашина
Рисованные мультфильмы России 2002 года
Короткометражные мультфильмы России 2000-х годов
Мультфильмы студии «Пилот»
Мультфильмы о насекомых